Šumná (též Šumburk) je čedičový kopec s nadmořskou výškou 541 metrů v Doupovských horách, v katastrálním území Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov, asi tři kilometry západně od vlastního města, poblíž zaniklé osady Šumná. Na jeho vrcholku se nachází zřícenina hradu Šumburk. Vrch spadá geomorfologicky do celku Doupovské hory, podcelku Rohozecká vrchovina a podokrsku Miřetická kotlina. Podle jiné klasifikace tvoří Rohozecká vrchovina geomorfologický okrsek.

Reference

Externí odkazy 
 

Hory a kopce v okrese Chomutov
Kopce pod 1000 metrů v Česku
Hory a kopce v Doupovských horách
Klášterec nad Ohří